Corpus iuris doslova znamená „tělo práva“. Tento termín vznikl ve starém Římě jako označení pro soukromé sbírky práva a používá se dodnes. Jde například o:

 Corpus iuris civilis, sbírku římského práva, pořízenou na příkaz byzantského císaře Justiniána I.
 Corpus iuris canonici, sbírky církevního práva používané od středověku až podnes
 Corpus iuris a Corpus iuris 2000, nezávazné právní předpisy Evropské unie, sloužící jako vzor harmonizace trestního práva hmotného i procesního v členských státech